Die Saison 2019/20 war die 29. Spielzeit der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern und die zwölfte als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Sie begann am 2. August 2019 mit dem Spiel zwischen dem Malchower SV 90 und dem FSV Kühlungsborn. Der Spielbetrieb wurde aufgrund der Covid-19-Pandemie ab dem 13. März 2020 ausgesetzt und durch Beschluss vom 7. Mai 2020 durch den erweiterten LFV-Vorstand für vorzeitig beendet erklärt. Vom 14. Dezember 2019 bis zum 21. Februar 2020 wurde die Saison durch eine Winterpause unterbrochen. Die Saisonwertung erfolgte auf Grundlage des Quotienten Punkte pro Spiel. Dadurch rückten der SV Pastow und der Güstrower SC vor den Malchower SV.

Teilnehmer 
An der Spielzeit 2019/20 nahmen insgesamt 16 Vereine teil:

Statistik 

Die Tabelle ergibt sich nicht aus der Punkteanzahl, sondern aus der Quotientenregelung des LFV.

Torschützenliste

Einzelnachweise 

201920
Verbandsliga MecklenburgVorpommern 2019 20